«A New Day Has Come» — вісімнадцятий студійний та сьомий англомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 22 березня 2002 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records